Eurimedusa (del griego ) es un nombre atribuido a diversas mujeres de la mitología griega:

Eurimedusa, hija de Cletor o Aqueloo. Zeus se transformó en hormiga para poseerla (habiendo transformado en hormiga a Eurimedusa también) y así engendraron a Mirmidón.

Eurimedusa, una anciana de Apeire, niñera de Nausícaa.

Eurimedusa, posible madre de las Cárites, tenidas con Zeus.

Eurimedusa, una hija de Etolo.

Eurimedusa, hija de Polixeno, una de las doncellas que iban a ser sacrificadas al Minotauro.

Referencias